Билли Рэнкин (; 25 апреля 1959, Керкинтиллох, Шотландия) — шотландский гитарист и автор песен.

Биография 
В детстве учился в музыкальной школе игре на виолончели.
В 17 лет сменил виолончель на Gibson 335 и присоединился к группе , лидером которой был будущий гитарист Nazareth . Через два года, в 1978 году он становится гитаристом Scorpions, но лишь на 2 дня. Причиной этого стало непонимание, причём в прямом смысле — немецкие музыканты не могли понять английского, на котором разговаривал Ранкин.

После этого он присоединяется к группе . В 1979 году он выпускает 2 сингла: «I Wanna Spend My Life With You» и «Can’t Stop Now».

С 1980-го по 1983 годы Ранкин выступал с группой Nazareth в качестве второго гитариста, заменив своего бывшего наставника Зэла Клеминсона. С Ранкином группа выпустила альбомы The Fool Circle, двойной концертный альбом Snaz, 2XS, Sound Elixir.

Покинув группу, Ранкин приступил к записи дебютного сольного альбома. Альбом был записан на студии «Jacobs Studios» и получил название «Growin' Up Too Fast». Продюсером альбома стал Джон Райан, в записи ему помогали барабанщик Ted McKenna, его старый знакомый — гитарист Зэл Клеминсон и барабанщик Jeremy Meek. Сингл «Baby Come Back» попал в американский top 40. Тур в поддержку альбома проходил с участием Molly Hatchet, Пэта Трэверса и музыкантов группы 38 Special.
После этого Ранкин приступает к записи второго сольника «Crankin'».

В 1990 году, После ухода Мэнни Чарлтона, музыканты группы Nazareth вновь предлагают Ранкину играть с ними, тепрь уже в качестве единственного гитариста. С его участием были записаны 2 альбома: No Jive (1991) и Move Me (1994), на последнем Ранкин стал автором почти всего материала. В конце 1994 года он вновь покидает Nazareth.

После ухода из Nazareth он выпустил ещё один сольный альбом — «Shake».

Также работал в качестве радиоведущего на шотландской радиостанции 96.3 Rock Radio.

Дискография 

 Nazareth
 Snaz (1981)
 2XS (1982)
 Sound Elixir (1983)
 No Jive (1991)
 Move Me (1994)

 сольные работы
 Growin' Up Too Fast (1983)
 Crankin''' (1985)
 Shake'' (1999)

Ссылки 
 Интервью
 О группе Nazareth
 О группе Nazareth
 Российский сайт Nazareth
 https://web.archive.org/web/20080828111603/http://www.snag.pwp.blueyonder.co.uk/shake/press.htm

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 25 апреля
Родившиеся в 1959 году
Рок-гитаристы Великобритании
Музыканты Шотландии
Музыканты Nazareth